General Roca (departamento de Rio Negro)
General Roca (Río Negro)
General Roca (departamento de Córdova)
General Roca (Córdova)
Villa General Roca
Ou ainda:
Colonia General Roca

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos